Jiquilpan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Jiquílpan de Juárez, kommunhuvudort, Delstaten Mexiko, 
 Ejido Jiquilpan, ort, Baja California, Mexicali, 
 Jiquilpan (kommun), Michoacán de Ocampo, 
 Jiquilpan, Chiapas, ort, Acapetahua, 

Robotskapade Mexikoförgreningar